Turing kan henvise til:

 Alan Turing
 Turingmaskine
 Flerbånds-Turingmaskine
 Nondeterministisk Turingmaskine
 Turingtest
 Enumerator
 Church-Turing-tesen
 Reverse Turing test
 Turing programmeringssprog
 Turing (roman), af Christos Papadimitrou, 2003
 Turing fuldstændighed (engelsk: Turing completeness)